Die Fotbollsallsvenskan 1966 war die 42. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 24. April und dem 30. Oktober 1966 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Zwei Jahre nach dem letzten Triumph gewann Djurgårdens IF erneut den schwedischen Meistertitel. Die von Torsten Lindberg trainierte Mannschaft um Claes Cronqvist Ronney Pettersson, Gösta Sandberg und Sven Lindman konnte am Jahresende zum achten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal in die Höhe recken. Am Tabellenende belegte Aufsteiger IK Brage einen Abstiegsplatz und musste direkt wieder absteigen. Der Klub wurde von Degerfors IF in die Division 2 begleitet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1966
Fußballsaison 1966